El término Bibern puede referirse a:

Bibern, comuna suiza del cantón de Soleura.
Bibern, comuna suiza del cantón de Schaffhausen.